Butaganzwa kan syfta på två kommuner i Burundi:
Butaganzwa, Kayanza
Butaganzwa, Ruyigi